Feilberg är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:
 Henning Frederik Feilberg (1831-1921), dansk präst och folklorist
 Johanne Feilberg (1864-1951), norsk läkare
 Kaj Feilberg (1918-1998), dansk nazist och bagare
 Lorry Feilberg (1859-1917), dansk journalist och krögare
 Ludvig Feilberg (1849-1912), dansk ingenjör, psykolog och filosof
 Nikolai Laurentius Feilberg (1806-1899), dansk präst
 Peter Berendt Feilberg (1835-1925), dansk agronom

Danska släkter
Danska efternamn